Э́ллен Ви́кторовна Ше́йдлин (при рождении — Еле́на Викторовна Ля́лина; ), также известная как Еле́на Ше́йдлина, — российский фотоблогер и художница.

Биография 
Родилась 30 июня 1994 года в Саратове. Окончив 9 классов средней школы, в 2010 году поступила в Саратовский государственный колледж книжного бизнеса и информационных технологий. После его окончания, в 2013 году переехала в Санкт Петербург, где начала свою творческую карьеру в жанре арт-фотографии. В 2016 году окончила факультет рекламы и связей с общественностью университета Синергия в Москве.

Эллен создаёт цифровые фотографии и видеоролики, работает в жанрах скульптуры и живописи. С 2021 года активно использует технологии NFT.

Сама художница называет разработанный ей метод — сюрвиртуализм, подразумевая смешение в произведениях цифровой и физической составляющей. Чаще всего для создания работ она использует собственный образ. 

В июле 2017 года в Санкт-Петербурге состоялась её первая персональная выставка – «Вселенная Шейдлина». В дальнейшем выставки Эллен проходили во многих странах мира.

В феврале 2018 года была (вместе с Катей Адушкиной, Gary (Германом Черных), Room Factory и Сашей Айс) номинирована на премию Nickelodeon Kids’ Choice Award в категории «Любимая интернет-звезда российских зрителей», но на мартовской церемонии приз ушёл Герману Черных. В апреле того же года стала обладательницей премии Glamour Influencers Award в номинации #glam_artпроект.

В 2021—2022 годах проходила обучение в Академии изящных искусств во Флоренции.

Тематика фотоблога в «Инстаграме» 
С начала творческой карьеры Эллен использует социальные сети как основную площадку для демонстрации своих работ. С 2012 года ведёт основной блог @sheidlina в Instagram. В 2017 году создала профиль @sheidlinart, посвященный собственным арт-работам, выполненным в технике живописи.

Критики часто сравнивают её работы с творчеством Синди Шерман, Марины Абрамович и Энди Уорхола.

Персональные выставки 
 2017 — Вселенная Шейдлина. Артмуза, Санкт-Петербург.
 2020 — Transformations. Vanilla Gallery, Токио.
 2021 — Spinning in Mirrors. Palazzo Imperatore, Палермо.
 2021 — Comprehended by Fantasy. TSH Gallery, Флоренция.
 2022 — Materialization of Sensual ideas. Art in space gallery, Дубай.

Личная жизнь 
1 июня 2018 года сообщила, что вышла замуж за Евгения Шейдлина.

30 марта 2020 года в своем Твиттер-аккаунте сообщила о смене имени.

Премии и номинации

Примечания

Ссылки 

Женщины-фотографы